Фогельштейн  — прізвище німецького походження.

Носії 
 Берт Фогельштейн ( ) — американський учений-онколог.
 Гайнеман Фогельштейн (1841—1911) — німецький ліберальний рабин.
 Джулі Браун-Фогельштейн (1883—1971) — американський історик мистецтва.
 Карл Крістіан Фоґель фон Фоґельштейн (1788—1868) — німецький художник-портретист.
 Людвіг Фогельштейн (1871—1934) — американський промисловець і меценат.

 Птачі Камень (німецькою Фогельштейн) — гора в гірському масиві Карконоші.

Німецькі прізвища